Эль-Ми́нья (Ми́нья) () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Эль-Минья. Расположена в центре страны, к югу от дельты Нила и мухафазы Бени-Суэйф, к западу от мухафазы Красное Море, к востоку от мухафазы Эль-Гиза и к северу от мухафаз Вади-эль-Гедид и Асьют. Одна из самых густонаселённых мухафаз Верхнего Египта.

Название 
Название мухафазы и собственного города Эль-Минья восходит к иероглифу Манаат — сокращённому варианту написания Манаат Хуфу — полного имени фараона Хуфу (Хеопса). Этот иероглиф встречается в гробницах Бени-Хасан. Позднее в коптском языке слово преобразовалось в Муне, что означает жилище. Ещё позднее слово было арабизировано и превратилось в сегодняшнее Эль-Минья.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 9 административных центров (районов), 10 городов и 57 сельских местных общин, к которым относятся 346 деревень и 1429 мелких поселений.
Города мухафазы:
 Новая Минья — новый город на восточном берегу Нила, напротив Эль-Миньи.
 Абу-Куркас
 Бени-Мазар
 Дейр-Мавас
 Самалут
 Эль-Идва
 Матай
 Магага
 Маллави
 Эль-Минья

Статистика 
 Общая площадь: 32 279 км².
 Процент от общей площади Египта: 3,2 %.
 Население по данным на январь 2011 года — 4 607 000 человек.
 Доля населения эль-Миньи от общего числа жителей Египта составляет 5,8 %.

Экономика

Промышленность 
Ведущие отрасли промышленности включают в себя пищевую промышленность (в том числе сахарные заводы, переработка лука), переработку хлопка, парфюмерную промышленность, производство цемента, карьерные разработки (в основном, песчаник) и производство кирпича.

Сельское хозяйство 
К основным сельскохозяйственным культурам относится сахарный тростник, хлопок, бобовые, лук, чеснок, томаты, картофель, дыни и виноград.

Туризм 
В мухафазе хорошо развит туризм, поскольку здесь имеется множество древнеегипетских, римских, коптских и мусульманских памятников истории. Основные достопримечательности:
 Амарна (Тель эль-Амарна) — памятники Древнего Египта, в том числе Ахетатон;
 Бени-Хасан — памятники Древнего Египта;
 Гермополис — памятники греко-римского периода;
 Оксиринх — место находки древних папирусов;
 .

Известные жители, уроженцы 
 Эхнатон — десятый фараон XVIII династии египетских фараонов
 Хеопс — третий фараон IV династии Древнего царства
 Мария Коптская — первая женщина-алхимик
 Худа Шаариви — активистка феминистического движения
 Абдельхаким Амер — военный и политический деятель
 Сузанна Мубарак — супруга 4-го президента Египта
 Таха Хуссейн — писатель
 Луи Авад — филолог и писатель

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мухафазы
 Сайт Университета Миньи